BNP Paribas Masters 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2016 z cyklu BNP Paribas Masters rozgrywany w dniach 31 października–6 listopada 2016 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 4 300 755 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016 we Francji
2016